Portugueses
Manuel Álvares (humanista) (1526–1583)
Manuel Álvares (professor) (1572–1655)
Manuel Álvares (missionário) (1580–1617)
Manuel Álvares da Costa (1651–1733) — bispo de Olinda e de Angra; governador de Pernambuco
Manuel Álvares (pedagogo) (1739–1777)

Desambiguações de antropônimos